Bürglstein heißen folgende geographische Objekte:
 Bürglstein (Gemeinde St. Wolfgang), Ort am Wolfgangsee bei St. Wolfgang im Salzkammergut, Oberösterreich

 Bürgl (Berg), 745 m, Talberg am Wolfgangsee, Landesgrenze Oberösterreich-Salzburg
 Bürglstein (Salzburg), 451 m, Stadtberg von Salzburg